Yates puede referirse a:
 Lorenzo Gordin Yates, autor de nombre científico.
 El plural de yate, embarcación.
 Yates (Nueva York), localidad estadounidense.
 Yates Center (Kansas), localidad estadounidense.
 Yates City (Illinois), localidad estadounidense.
 Condado de Yates, estado de Nueva York, Estados Unidos.
 El Volcán Yates, en el sur de Chile.
 Yates, localidad de la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, Chile.